B 44 steht für:
 die Bundesstraße 44 in Deutschland
 die Neulengbacher Straße in Österreich

B44